Алекса́ндр Лысе́нко: Лысенко, Александр Акимович (1920—1944) — заместитель командира батальона, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Лысенко, Александр Владимирович (род. 1966) — советский украинский легкоатлет-спринтер.
 Лысенко, Александр Иванович (род. 1952) — советский и украинский учёный, профессор, доктор технических наук.
 Лысенко, Александр Карпович (1910—1976) — начальник паровозного отделения Лиски Юго-Восточной железной дороги.
 Лысенко, Александр Петрович (род. 1956) — советский футболист, тренер.
 Лысенко, Александр Николаевич (род. 1971) — украинский политик. Городской голова Сум.
 Лысенко, Александр Степанович (1936—2000) — советский агроном и государственный деятель.